Cinunuk (Cileunyi), een plaats in Indonesië
Cinunuk (Wanaraja), een plaats in Indonesië